Arşiţa több romániai település neve:

 Arsicatelep, Beszterce-Naszód megye
 Arsica, Máramaros megye
 Ársica, Maros megye
 Arşiţa, Vaslui megye
 Arşiţa, Vrancea megye